Vernier (gemeente), een voorstad van de Zwitserse stad Genève
nonius of vernier, een secundaire schaal, met afwijkende lengte en afwijkende maatindeling, die kan worden verschoven ten opzichte van een vaste primaire schaal
Pierre Vernier, Frans wiskundige en uitvinder van de nonius-schaalverdeling